Les Alfes lumineux, Alfes clairs ou Elfes blancs (ljósálfar en vieux-norrois) sont des êtres féeriques de la mythologie nordique, analogues aux sylphes des autres mythologies polythéistes ou aux anges de l'Avesta et des trois religions abrahamiques.

Les Alfes dans la mythologie 

Les Alfes lumineux vivent à Álfheim : ce sont des êtres diaphanes décrits tels des génies ou esprits de l'air. Leur taille est moindre que celle des hommes et ils sont beaucoup plus agiles et dotés de pouvoirs magiques. Ce sont aussi des divinités mineures de la fertilité et de la nature que l'on peut rencontrer sur terre mais qui siègent à Gimlé, au troisième ciel (Gylfaginning, 17).

Ils s'opposent aux Alfes sombres : « les uns et les autres sont d'apparence fort dissemblable, mais ils diffèrent encore beaucoup plus en réalité ». Les uns sont « plus beaux que le soleil et plus brillants que les étoiles », les autres « plus noirs que la poix » (Gylfaginning, 17).

La distinction entre Alfes lumineux et Alfes sombres ne se rencontre que chez Snorri Sturluson et, selon l'opinion exprimée en premier par Jacob Grimm, Snorri aurait été influencé par le dualisme chrétien anges / démons. C'est peu vraisemblable si l'on considère que les deux groupes d'alfes correspondent aux régions du lever et du coucher du soleil (J. Haudry, Religion cosmique des IE). Il est possible que leur distribution renvoie à deux aspects du culte nordique des Alfes : celui de la fécondité pour les Alfes lumineux, celui de la mort pour les Alfes sombres.

Comme pour les autres êtres légendaires diaphanes et féeriques, il est possible que ces croyances se soient, entre autres, nourries de l'observation de phénomènes naturels alors inexpliqués tels que les brumes se déplaçant rapidement selon la turbidité atmosphérique ou diffusant les faibles luminosités naturelles, les feux follets ou la bioluminescence.

Les Elfes blancs dans la fiction

En bande dessinée 
Elfes, Tome 3 : Elfe blanc, cœur noir, scénario Olivier Peru, dessin Stéphane Bileau, 2014, éditions Soleil ;

Elfes, Tome 8 : La dernière Ombre, scénario Olivier Peru, dessin Stéphane Bileau, 2014, éditions Soleil ;

En jeu-vidéo 
Les Royaumes d'Amalur : Reckoning, race jouable.

God of War, On peut rencontrer des Alfes lumineux à l'occasion d'un voyage en Alfeim.

Fire Emblem Heroes, On rencontre Peony l'Elfe de lumière venue de Ljósálfheimr dans le livre IV

En jeu de carte

Dans le jeu de cartes Yu-Gi-Oh!, un « Monstre Nordique » a pour nom: “Ljósálfur, Alfe Nordique“.

Sources bibliographiques 
 Snorri Sturluson, François-Xavier Dillmann (traduction), L'Edda, Gallimard, coll. « L'Aube des peuples », 1991  ;  
 John Lindow, Norse Mythology. A Guide To the Gods, Heroes, Rituals, and Beliefs, Oxford University Press, 2002  ;
 Rudolf Simek, Dictionnaire de la mythologie germano-scandinave, Le Porte-Glaive, coll. « Patrimoine de l'Europe », 1995 [2 volumes] .

Notes 

Créature fantastique de la mythologie nordique
Elfe